Un théologal est un chanoine institué dans le chapitre d’une cathédrale pour enseigner la théologie et pour prêcher en certaines occasions. 
Les vertus théologales sont, dans la religion chrétienne, les vertus ayant Dieu pour objet.